Чесменский район — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области России.

Административный центр — село Чесма.

История 

Образован 18 января 1935 года в результате разукрупнения Варненского, Кочкарского, Нагайбакского и Троицкого районов. В 1962 году Чесменский район ликвидировали как единицу Челябинской области. Земли и предприятия были переданы вначале в Варненский район (1962 год), а потом — в Троицкий район 1964 году. Восстановление прежних границ Чесменского района произошло 25 января 1965 года.

Население 

 Национальный состав

Национальный состав населения определяется историческими миграционными процессами, в районе проживают: русские, казахи, татары, украинцы, белорусы, азербайджанцы, грузины, армяне, мордва.

Территориальное устройство 
Чесменский район как административно-территориальная единица области делится на 12 сельсоветов. Чесменский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает соответственно 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Чесменском районе 32 населённых пункта.

В сносках к названию населённого пункта указана муниципальная принадлежность

Экономика 
На территории Чесменского муниципального района осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции 11 сельскохозяйственных предприятий. Наибольший удельный вес в объеме валовой продукции занимает продукция ЛПХ 57 %, сельскохозяйственных организаций 34%, крестьянских фермерских хозяйств  9 % от общего объема. Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях района составила на 1 января 2016 года 790  человека, из них молодых специалистов моложе 30 лет составляют 12%. К наиболее крупным и заметным сельхозпредприятиям района относятся СХПК «Черноборский», колхоз имени Шевченко, СХПК «Беловский», ООО «Агрохолдинг», ООО «Агросоюз».

Образование

Археология 
На территории Чесменского района известно значительное количество археологических памятников различных эпох, самые ранние датируются энеолитом (стоянки и местонахождения), эпохой бронзы (могильники и поселения, на одном из которых — Архангельском прииске с 2010 года ведутся раскопки, и раннего железного века (курганы и могильники). Реконструкция одного из курганов раннего железного века из Чесменского района, кургана Темир, сделана в музее-заповеднике областного значения Аркаим.

См. также 
 Флаг Чесменского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чесменского муниципального района
 Археология Чесменского района
 История герба Чесменского района